

Persone 
 Michel Colombier (1939-2004) – compositore francese

Geografia

Canada 
 Colombier – comune nella regione Côte-Nord (Québec)

Francia 
 Colombier – comune nel dipartimento dell'Allier (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Colombier – comune nel dipartimento della Loira (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Colombier – comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)
 Colombier – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Colombier – comune nel dipartimento della Dordogna (Nuova Aquitania)
 Colombier – località nella collettività d'oltremare di Saint-Martin
 Colombier-en-Brionnais – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Colombier-et-Comberjon – ex comune ora ripartito tra Colombier e Comberjon, comuni nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)
 Colombier-Fontaine – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Colombier-le-Cardinal – comune nel dipartimento dell'Ardèche (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Colombier-le-Jeune – comune nel dipartimento dell'Ardèche (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Colombier-le-Vieux – comune nel dipartimento dell'Ardèche (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Colombier-Saugnieu – comune nel dipartimento del Rodano (Alvernia-Rodano-Alpi)

Svizzera 
 Colombier o Colombier-sur-Morges – ex comune ora frazione di Echichens, comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)
 Colombier – ex comune ora frazione di Milvignes, comune nel distretto di Boudry (Canton Neuchâtel)

Pagine correlate 
 Colombiers – pagina di disambiguazione
 Grand Colombier – pagina di disambiguazione